Hamilton Livingstone "Billy" Gilmour, kanadski profesionalni hokejist, * 21. marec 1885, Ottawa, Ontario, Kanada, † 13. marec 1959.

Billy Gilmour je bil eden od sedmih bratov Gilmour, od katerih so trije igrali za tedaj zmagovito moštvo Ottawa Hockey Club. Igral je na položaju napadalca. Znan je bil po svojih strelskih sposobnostih in obravnavan kot eden najboljših v igri s palico v zgodovini športa. Leta 1962 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Kariera
Kariero je začel pri moštvu Ottawa Aberdeens, od koder se je po dveh sezonah preselil v Ottawa Hockey Club. Za Ottawo je igral ravno v času, ko so sloveli po nepremagljivosti in so zaradi odličnih iger dobili vzdevek Silver Seven. V tem času je trikrat osvojil Stanleyjev pokal - v letih 1903, 1904, 1905 in 1906. V letih 1903 in 1904 je pokal osvojil z bratom Suddyjem, leta 1903 pa tudi z bratom Davom. V letih 1903 in 1904 je tudi na osmih tekmah igral za univerzitetno moštvo McGill Redmen. Zanje je igral tudi v sezonah 1905/06 in 1906/07. 

Leta 1907 je bil imenovan v prvo Moštvo zvezd lige Montreal City Hockey League. Po eni sezoni v Montrealu se je nato vrnil nazaj v Ottawo k Ottawa Hockey Clubu. Z njim je v sezoni 1908/09 zabil 11 golov na 11 tekmah in še petič osvojil Stanleyjev pokal. Potem se je počasi umaknil s hokejskega prizorišča, v sezoni 1910/11 je igral za manjše moštvo Ottawa New Edinburghs, naslednjo sezono pa zopet za Ottawa Hockey Club. V ligi NHA je zanje odigral le 2 tekmi. Leta 1912 se je tudi upokojil.

Znan je bil po odlični napadalni igri, ki je bila tudi eden od razlogov, zakaj je Ottawa v času njegovega igranja dobila 10 zaporednih izzivov za Stanleyjev pokal - v letih 1903, 1904, 1905 in 1906. 

Gilmour je sodeloval v prvi svetovni vojni. Do izbruha druge svetovne vojne je prebival v Parizu, zatem se je umaknil v Mount Royal, Quebec. Umrl je leta 1959.

Leta 1962 je bil posthumno sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Pregled kariere

|-
| Ottawa Aberdeens
| CAIHL
| 00/01
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Aberdeens
| CAIHL
| 01/02
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| CAHL
| 02/03
|
| 7
| 10
| 0
| 10
|
| 3
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 02/03
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 4
| 0
| 4
| 
| 3
|-
| Ottawa Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 03/04
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|-
| McGill Redmen
| MCHL
| 03/04
|
| 4
| 5
| 0
| 5
|
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| McGill Redmen
| MCHL
| 04/05
|
| 4
| 5
| 0
| 5
|
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| FAHL
| 04/05
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 04/05
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 8
|-
| Ottawa Hockey Club
| ECAHA
| 05/06
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| McGill Redmen
| MCHL
| 05/06
|
| 4
| 5
| 0
| 5
|
| 21
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| McGill Redmen
| MCHL
| 06/07
|
| 3
| 2
| 0
| 2
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Victorias
| ECAHA
| 07/08
|
| 10
| 5
| 0
| 5
|
| 33
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Victorias
| ECHA
| 08/09
|
| 11
| 11
| 0
| 11
|
| 74
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| colspan="2" | 
| 09/10
| colspan="14" | 
|-
| Ottawa New Edinburghs
| Ekshib.
| 10/11
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 11/12
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 163
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 11
|}

Viri

Zunanje povezave
 

Kanadski hokejski napadalci
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti Ottawa Aberdeens
Hokejisti Ottawa Hockey Club
Hokejisti McGill Redmen
Hokejisti Montreal Victorias
Hokejisti Ottawa New Edinburghs